Расова () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Расова () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Расова.
 Расова () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Белешть.